Чемпіонат Казахстану з футболу 2011 — 20-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Казахстану. Титул чемпіона вперше здобув Шахтар.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Чемпіонський раунд 

Примітки:
1. Клуб Ордабаси візьме участь у Лізі Європи УЄФА 2012—2013 як переможець Кубку Казахстану 2011

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Втішний раунд 

Позначення:

Результати 
<div align=center>
</div align=center>

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Прем'єр-Ліга Казахстану на soccerway 

2011
Казахстан
2011 у Казахстані